Yves Dupont (basketballer), Belgisch basketballer
 Yves Dupont (motorcoureur), Frans motorcoureur
 Yves Dupont (autocoureur), Frans autocoureur
 Yves Dupont (militair), Belgisch militair